Валкмуса () – национальный парк в Финляндии, в провинции Кюменлааксо. Создан в 1996г, площадь – 17 км². Включает в себя болотистые территории, необычные для южной Финляндии, всего – более 30 различных типов болот.

Парк отличается разнообразием птиц: с одной стороны обилие южной орнитофауны, с другой – распространение северных видов, таких как белая куропатка. Валкмуса – важное место отдыха для перелётных птиц, также, здесь представлены многие виды бабочек, в том числе и исчезающие.Леса составляют менее 2 км² от общей площади парка.

См. также 
 Список национальных парков Финляндии

Ссылки 

Национальные парки Финляндии